Der Begriff Seilzug steht für verschiedene mechanische Geräte, wie

 einen Mehrzweckzug
 einen Seilzug (Klettern)
 einen Bowdenzug
 einen Flaschenzug
 eine Seilwinde
 ein Elektroseilzug, in moderner Ausführung modular aufgebaut.

Im Freileitungsbau wird der Vorgang der Montage von Leiter- und Erdseilen an den Masten ebenfalls als Seilzug bezeichnet.